Articles concernant des rencontres entre les équipes de France et d’Angleterre dans différents sports :
 France-Angleterre en rugby à XV ;
 Angleterre-France en football